Le nom dUSS Barnes a été porté par deux navires de lUS Navy:

lUSS Barnes (CVE-7), un porte-avions d'escorte transféré dès sa construction à la Royal Navy sous le nom de HMS Attacker, en vertu du programme Prêt-Bail ;
l, un porte-avions d'escorte de classe Bogue en service de 1943 à 1946.

Barnes